Het land Denemarken.
 Danmark (Uppsala), een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala
 Danmark (schip, 1933)